Йорн Лієр Горст () ( 27 лютого 1970) — норвезький письменник в жанрі детективу. Працював старшим слідчим в окрузі Вестфолл, в 2004 році вдало дебютував з романом «Ключовий свідок», з 2013 року займається лише письменницькою діяльністю

Особисте життя

Бібліографія

Серія про Вільяма Вістінґа 
 Ключовий свідок / Nøkkelvitnet (2004)
 Феліція зникла / Felicia forsvant (2005)
 Коли море заспокоюється / Når havet stilner (2006)
 Єдиний / Den eneste ene (2007)
 Нічний чоловік (Соловей) / Nattmannen (2009)
 Опади / Bunnfall (2010)
 Закрито взимку / Vinterstengt (2011)
 Мисливські собаки / Jakthundene (2012)
 Печерна людина / Hulemannen (2013)
 Сліпота / Blindgang (2015)
 Коли стемніє / Når det mørkner (2016)

«Cold Cases» 
 Код Катаріни / Katharina-koden (2017)
 Потайна кімната / Det innerste rommet (2018)
 Одержимий злом / Illvilje (2019)
 Справа 1569 / Sak 1569 (2020)

Серія Ключ 
 Таємниця саламандри / Salamandergåten (2012)
 Maltesergåten (2012)
 Підводна таємниця / Undervannsgåten (2013)
 Таємниця пограбування могили / Gravrøvergåten (2013)
 Таємниця свободи / Libertygåten (2014)
 Esmeraldagåten (2014)
 Rivertongåten (2015)
 Таємниця черепа / Hodeskallegåten (2015)
 Таємниця собаки-вовка /Ulvehundgåten (2016)
 Таємниця морського хробака / Sjøormgåten (2016)
 Einsteingåten (2017)
 Таємниця трикутника / Triangelgåten (2018)
 Smuglerhuset (2019)

Детективне агентство № 2 
 Operasjon Tordensky (2013)
 Operasjon Mørkemann (2013)
 Operasjon Solnedgang (2013)
 Operasjon Påskelilje (2014)
 Operasjon Sommerøya (2014)
 Operasjon Vindkast (2014)
 Operasjon Bronseplass (2015)
 Jakten på Kaptein Kroghs gull (2015)
 Operasjon Plastpose (2015)
 Operasjon Sirkus (2016)
 Jakten på Jungelens Dronning (2016)
 Operasjon Spøkelse (2016)
 Operasjon Sjørøver (2017)
 Jakten på Tyven-tyven (2017)
 Operasjon Mumie (2017)
 Detektivhåndboken (2017)
 Operasjon Skipsvrak (2018)
 Jakten på slottets hemmelighet (2018)
 Operasjon Skrotnisse (2018)
 Operasjon Svartskog (2019)
 Jakten på Trollmannens bok (2019)
 Operasjon Radius (2019)
 Operasjon Lurifaks (2020)
 Jakten på den siste dinosauren (2020)
 Operasjon Rød sløyfe (2020)
 Dekkoperasjon (2021)

Переклади українською 

 Код Катаріни. Роман / Йорн Лієр Горст ; пер. з норвезької Наталії Іваничук. — Київ: Нора-Друк, 2019. — 432 с. — серія «Морок». ISBN 978-966-688-039-3. Тверда обкладинка
 Потайна кімната. Роман / Йорн Лієр Горст ; пер. з норвезької Н. Іваничук. — Київ: Нора-Друк, 2019. — 400 с. — серія «Морок». ISBN 978-966-688-044-7. Тверда обкладинка.
 Одержимий злом. Роман / Йорн Лієр Горст ; пер. з норвезької Н. Іваничук. — Київ: Нора-Друк, 2020. — 384 с. — серія «Морок». ISBN 978-966-688-057-7. Тверда обкладинка

Екранізації 

 Вістінг / Wisting — 2019—2020 рр., серіал

Примітки

Джерела 
 http://www.jlhorst.com/clue/?page=450  

Норвезькі письменники